James Shannon kan syfta på bland andra:

* James Augustine Shannon (1904–1994), amerikansk medicinare
 James Coughlin Shannon (1896–1980), amerikansk politiker
 James Jebusa Shannon (1862–1923), anglo-amerikansk konstnär
 James Michael Shannon (född 1952), amerikansk politiker
 James Patrick Shannon (1921–2003), amerikansk romersk-katolsk biskop